Miejscowości w Polsce:
 Trzemcha Dolna
 Trzemcha Górna